Německá fotbalová Bundesliga 1968/69 probíhala podzimu 1968 do jara 1969. Zúčastnilo se jí 18 týmů a vítězem se stalo mužstvo FC Bayern Mnichov. Účast v Poháru vítězů pohárů si zajistil tým FC Schalke 04, jako poražený finalista poháru. Ve Veletržní poháru startovaly týmy VfB Stuttgart, Hamburger SV, TSV 1860 München, Hertha BSC a Hannover 96. Sestoupily poslední dva týmy - obhájce titulu 1. FC Norimberk a nováček Kickers Offenbach,

Konečná tabulka 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Nejlepší střelci

Externí odkazy 
 RSSSF

Německá fotbalová Bundesliga
Fotbal v Německu v roce 1968
Fotbal v Německu v roce 1969